

События 

 Начало антипапского восстания в Риме.
 1143—1144 — Папа Римский Целестин II.
 Иоанн Комнин ранен во время охоты под Аназарвом. 8 апреля — Иоанн умер, оставив престол младшему сыну Мануилу в обход старшего Исаака.
 1143—1180 — Император Византии Мануил I Комнин (ок.1118-1180, 24.9). Сын Иоанна II. Усиление влияния Византии в Венгрии.
 Андроник Комнин, сын севастократора Исаака, брата Иоанна II, попадает в плен к тюркам.
 1 июля — Битва при Уилтоне: Роберт, 1-й граф Глостер побеждает Стефана I.
 5 октября — Саморский договор: Португалия признана Королевством Леон как независимое королевство.
 1143—1162 — Король Иерусалима Балдуин III (ок.1130-1162). Женат на дочери императора Мануила Комнина. Война с правителем Алеппо Нур-ад-дином.

Русь
 Усобица между князьями Мономаховичами и Ольговичами при Всеволоде Ольговиче (1143—1146).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1143 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1143 году
 14 октября — Николай Святоша, преподобный Русской церкви
 Иннокентий II (папа римский)
 Замахшари
 Вильям Мальмсберийский
 Анарауд ап Грифид
 Иоанн II Комнин — византийский император

См. также

Примечания